Медаль «За трудовую доблесть»— название нескольких наград.

 Медаль «За трудовую доблесть» (СССР) 
 Медаль «За трудовую доблесть» (ГУСП) 
 Медаль «За трудовую доблесть» (Минобороны) 
 Медаль «За трудовую доблесть» (ПМР)